Gruew bzw. Gruev ist der Familienname folgender Personen:

 Damjan Gruew (1871–1906), bulgarischer Kämpfer für die Befreiung Makedoniens, einer der Gründer der Inneren Adrianopel-Mazedonischen  Revolutionären Organisation (IMARO)